Der als Gebet der Vereinten Nationen bekannte Text ist eine Dichtung des US-amerikanischen Dichters und Pulitzer-Preisträgers Stephen Vincent Benét aus dem Jahr 1942.

Benét war von dem Dichter Archibald MacLeish, dem damaligen Leiter der Library of Congress, gebeten worden, einen Text zum Flag Day 1942 zu verfassen. US-Präsident Franklin D. Roosevelt verlas das Gebet am 14. Juni 1942 zum Ende seiner landesweit ausgestrahlten Radioansprache zum Flag Day. Er stellte es dabei in einen Zusammenhang zur Deklaration der Vereinten Nationen, die am 1. Januar 1942 während der Arcadia-Konferenz veröffentlicht wurde.

Text 
Der Text des Gebets ist im Folgenden vollständig abgedruckt. Die gekürzte Fassung aus dem katholischen Gotteslob (siehe Rezeption) ist kursiv hervorgehoben.

Rezeption 
Der Komponist Douglas Moore vertonte Benéts Gebet 1943 als Prayer for the United Nations für Alt- (oder Bariton-)Solo, gemischten Chor und Orchester.

Eine stark gekürzte Fassung des Textes wurde 1975 in das katholische Gebet- und Gesangbuch Gotteslob im Abschnitt „Verantwortung für die Welt“ aufgenommen (GLalt 31,1). Auch in das neubearbeitete Gotteslob von 2013 wurde der Text übernommen (GL 20,1). In beiden Veröffentlichungen fehlen sowohl die Angabe des Autors als auch ein Hinweis auf den Entstehungszusammenhang. Dies führte zu verschiedenen Missverständnissen des Textes. Zum einen konnte der Eindruck entstehen, das Gebet sei ein offizieller Text der Vereinten Nationen, die jedoch erst drei Jahre nach Entstehung des Textes gegründet wurden. Zwar gilt die Deklaration der Vereinten Nationen von 1942 als wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gründung der Weltorganisation, doch gibt es tatsächlich keinen Hinweis darauf, dass der Text in irgendeinem direkten Zusammenhang mit der Organisation steht. Zum anderen wurde der Text wiederholt als Gebet um Frieden missverstanden. Tatsächlich handelt es sich um ein Gebet um Freiheit. Aus dem vollständigen Text und dem historischen Zusammenhang kurz nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg geht hervor, dass es diese Freiheit gegen die Tyrannei der Achsenmächte zu erkämpfen galt.

Literatur 
 Manuel Uder: „Gebet der Vereinten Nationen“. In: Gottesdienst – Zeitschrift der Liturgischen Instituten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. 53. Jahr, 2019, Nr. 17, S. 199 (online bei herder.de).

Weblinks 
 Prayer ... To GOD OF THE FREE
 Franklin D. Roosevelt: "Radio Address on United Flag Day.," June 14, 1942. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project.
  PRESIDENT FRANKLIN D. ROOSEVELT'S "FLAG DAY" ADDRESS June 13, 1942

Einzelnachweise 

Gebet
Gotteslob
Geschichte der Vereinten Nationen
Literatur (Vereinigte Staaten)
Literatur (Englisch)
1942